Ефросина или още Ефросиния може да се отнася за:
 Ефросина (съпруга на Михаил II) – византийска императрица, съпруга на император Михаил II
 Ефросиния Полоцка – полоцка княгиня и православна светица, почитана като покровителка на Беларус
 Ефросина Дукина Каматирина – византийска императрица, съпруга на Алексий III Ангел
 Ефросина (съпруга на Теодор Светослав) – българска царица, съпруга на цар Теодор Светослав
 Ефросина Палеологина – византийска принцеса, незаконна дъщеря на император Михаил VIII Палеолог